Schrötten ist der Name folgender Orte:

 Schrötten (Gemeinde Kukmirn), Ortsteil der Gemeinde Kukmirn, Bezirk Güssing, Burgenland
 Schrötten an der Laßnitz, Ortschaft bzw. Schrötten, Katastralgemeinde von Hengsberg, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Schrötten bei Deutsch Goritz, Ortschaft bzw. Schrötten, Katastralgemeinde von Deutsch Goritz, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
Schrötten (Gemeinde Groß Sankt Florian), Ortsteil von Groß Sankt Florian, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
Schrötten (Gemeinde Sankt Veit), Ortsteil von Sankt Veit in der Südsteiermark, Bezirk Leibnitz, Steiermark